Эдит Лопес Тьемпо (; , Байомбонг, Нуэва-Виская, зависимая территория США Филиппины — , Думагете) — филиппинская , -фантаст, , , литературный критик. Представительница филиппинской англоязычной поэзии. Народный артист в области литературы за вклад в развитие англоязычной поэзии и прозы в стране (1999). Известная как Мать филиппинской литературы.

Творчество 
Одна из лучших филиппинских писателей на английском языке, чьи работы отличаются удивительным сочетанием стиля и содержания, мастерства и проницательности. Язык её произведений был отмечен как «описательный, но не обременённый скрупулезной детализацией».

В число опубликованных работ Тьемпо входят роман «Лезвие папоротника» (1978), «Родной берег» (1979) и «Чужая кукуруза» (1992); сборники стихов «Следы Вавилона и другие стихи» (1966) и «Шкатулка заклинателей и другие стихи» (1993); сборник рассказов «Абиде, Иисус Навин и другие истории» (1964).

Вместе со своим мужем (Эдильберто Тьемпо) Эдит Тьемпо основала Национальную мастерскую писателей Силлимана в городе Думагете.

Избранные произведения 
Романы
 A Blade of Fern (1978)
 His Native Coast (1979)
 The Alien Corn (1992)
 One, Tilting Leaves (1995)
 The Builder (2004)
 The Jumong (2006)
 Сборники рассказов и повестей
 Abide, Joshua, and Other Stories (1964)
Сборники стихов
 The Tracks of Babylon and Other Poems (1966)
 The Charmer’s Box and Other Poet (1993)
 Marginal Annotations and Other Poem
 Commend Contend. Beyond Extensions (2010)

Награды 
 1999 — Народный артист Филиппин в области литературы
 Национальная премия Филиппин в области литературы.
 1979 — 1-я премия Культурного центра Филиппин за роман

Примечания

Ссылки 
 Биография.

Народные артисты Филиппин
Писатели-фантасты Филиппин
Литературные критики Филиппин